Tadinum fou una ciutat de l'Úmbria. Plini l'esmenta com a municipi.

Originalment era un poble dels umbres, conegut com a Tarsina. Fou conquerit pels romans l'any 266 aC i batejat de nou com Tadinum, era una estació a la Via Flamínia. El 217 aC va ser destruït per les tropes d'Anníbal. Una derrota similar li va ser infligida en el 47 aC per Juli Cèsar i el 410 dC pels visigots d'Alaric.

El 552, el general romà d'Orient Narsès va derrotar el rei ostrogot Baduila en el que ara es coneix com la Batalla de Taginae, el lloc exacte del qual no es coneix, però molts estudiosos creuen que es troba a pocs quilòmetres de la ciutat de Gualdo Tadino, a la plana a l'oest en un lloc anomenat Taino.

Es trobava a prop de les poblacions actuals de Gualdo Tadino i de Nocera Umbra, a l'actual província de Perusa.

Ciutats romanes de l'Úmbria